Obhájcem titulu v soutěži mužské čtyřhry na Australian Open 2013 byl druhý nasazený indicko-česko pár, složený ze světové trojky Leandra Paese a čtyřky Radka Štěpánka, který v úvodním kole podlehl jihoafricko-izraelské dvojici Kevin Anderson a Jonatan Erlichve dvou setech.

Každý z vítězů si do deblového žebříčku připsal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 475 000 australských dolarů.
 
Šestý titul z Melbourne Parku získali nejvýše nasazení američtí bratři Bob a Mike Bryanovi, kteří ve finále zdolali nizozemský pár Robin Haase a Igor Sijsling ve dvou setech 6–3 a 6–4.

Nasazení párů 
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinále)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor (3. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (3. kolo)
  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
 Rohan Bopanna /  Rajeev Ram (2. kolo)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (1. kolo)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (1. kolo)
  Jonathan Marray /  André Sá (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry na Australian Open 2013

Australian Open 2013